Juvigny puede referirse a: 

 Juvigny, comuna francesa situada en Aisne.
 Juvigny, comuna francesa situada en Marne.
 Juvigny, comuna francesa situada en Alta Saboya.